Хенерал Игнасио Зарагоза има више значења:

 Хенерал Игнасио Зарагоза, Венадеро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Хенерал Игнасио Зарагоза (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хенерал Игнасио Зарагоза (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Хенерал Игнасио Зарагоза (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хенерал Игнасио Зарагоза, Лас Кинијентас (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику